Aimar hace referencia a varios artículos:

Personas
Aimar Labaki, dramaturgo, director, guionista, ensayista y traductor brasileño
Aimar Olaizola "Olaizola II", pelotari español
Andrés Aimar, exfutbolista argentino
Carlos Aimar, exfutbolista argentino
Darío Aimar, futbolista ecuatoriano
Juan Aimar, futbolista argentino
Lucien Aimar, ciclista francés, profesional entre 1965 y 1973
Pablo Aimar, exfutbolista argentino